Destille bezeichnet:
 eine Gaststätte mit vorwiegend Branntweinausschank

Umgangssprachlich findet man den Begriff auch für
 eine Brennerei (richtig: Destillerie)
 eine Brennblase

Siehe auch
 Distillery